Петро́вка — деревня в Добринском районе Липецкой области России. Входит в состав Тихвинского сельсовета.

География 
Расположена на обоих берегах реки Плавица. Через поселение проходит автомобильная дорога регионального значения Добринка — ст. Плавица — ст. Хворостянка.

Ближайшие населенные пункты:
 Тихвинка ~ 1,5 км
 Андреевка ~ 1,8 км
 Большая Плавица ~ 2,4 км.

История 
Возникла в 1770 — годы как деревня Лозовец. Название патрономическое от имени первого владельца.

В августе 1778 года было проведено межевание земель.Петровское сельцо, что прежде была деревня Лазовец с присоединенными частями из дач деревни Плавицы, Тихвинское тож и отделенной части по полюбовному размежеванию из дач села Нижней Матрёнки и Альховки с деревнями владениями штабс-капитана Петра Ивановича Баранова.

В 1914 году проживало 137 человек.

В 1928 году в деревне насчитывалось 37 дворов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района